Sonapur ist:

eine Stadt im indischen Bundesstaat Orissa, siehe Sonapur (Orissa)
ein Distrikt in indischen Bundesstaat Orissa, siehe Sonapur (Distrikt)
ein Village development committee im Banke-Distrikt in Nepal, siehe Sonapur (Banke, Nepal)
ein Village development committee im Sunsari-Distrikt in Nepal, siehe Sonapur (Sunsari, Nepal)
ein Dorf im Topgachchi-Distrikt in Nepal, siehe Sonapur (Topgachchi, Nepal)
eine Stadt in Bangladesch, siehe Sonapur (Bangladesch)
die Bezeichnung für eine illegale Siedlung von südasiatischen Arbeitern in Dubai, siehe Sonapur (Dubai)
Sonapur kann auch eine alternative Schreibweise für Sonpur oder Sonepur sein, siehe auch dort